Quinze-Février ou XV-Février ou 15-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

15 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 
 Le  : fusion des communes de Freyming et Merlebach, en Moselle. 
 Autre date, à Bezons : événement non connu.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 15 de Febrero » ou « Quince de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 15 de Febrero », à Irapuato, dans l'État de Guanajuato.

En portugais,  « 15 de Fevereiro » ou « Quinze de Fevereiro »
 Au Brésil : événements non connus
 « Rua  15 de Fevereiro » ou « Rua Quinze de Fevereiro », à  Sarandi, dans l'État de Rio Grande do Sul.

Œuvres artistiques 

 15 février 1839 (film), film québécois de Pierre Falardeau, sorti en 2001.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
15